Cubo de Benavente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubo de Benavente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cubo de Benavente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar